Název Mirošov má více obcí a zámek:
 Mirošov – město v okrese Rokycany
 Mirošov (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Mirošov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Mirošov (Valašské Klobouky) – část obce Valašské Klobouky v okrese Zlín
Mirošov (zámek, okres Rokycany) – barokní zámek ve městě Mirošov v okrese Rokycany

Externí odkazy